Kusnezov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nicolas Kusnezov
 Nikolai Jakovlevice Kusnezov